Пасарел ( – пешеходен надлез или мост) може да се отнася за:

 Долни Пасарел – село в област София
 Горни Пасарел – несъществуващо вече село в близост до село Долни Пасарел, изселено след построяването на язовир Искър
 Пасарел – остров в Антарктика
 Пасарел – язовир в Панчаревския пролом на река Искър